Mahan steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mahan (Delaware)
 Mahan (Louisiana)
 Mahan (West Virginia)
 Mahan Village (Tennessee)

Weiters:
 Mahan Air, iranische Linien- und Charterfluggesellschaft
 USS Mahan (DDG-72), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse
 Mahan (Iran), eine kleine Stadt in der Provinz Kerman
 Mahan (Korea), eine historische Konföderation aus Stammeseinheiten auf der koreanischen Halbinsel
 Mount Mahan, Berg im westantarktischen Marie-Byrd-Landl

Mahan ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Thayer Mahan (1840–1914), US-amerikanischer Marineoffizier, -schriftsteller und -stratege
 Bryan F. Mahan (1856–1923), US-amerikanischer Politiker
 Dennis Hart Mahan (1802–1871), US-amerikanischer Militärtheoretiker und Bauingenieur
 Gerald D. Mahan (* 1937), US-amerikanischer Physiker
 Hunter Mahan (* 1982), US-amerikanischer Profigolfer
 Shane Mahan (* 1964), US-amerikanischer Maskenbildner

Siehe auch:
 Mahon